Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Standish – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Standish – miasto położone w północno-zachodniej Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
Miejscowości w USA:
 Standish – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Arenac
 Standish – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Standish – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
Gminy w USA:
 Standish (ang. Standish Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Standish (ang. Standish Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Arenac